Deogarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Devgarh, ort, Rajasthan, Rajsamand, 
 Deoghar, ort, Jharkhand, 
 Deoghar (distrikt), distrikt, Jharkhand, 
 Deogarh, Uttar Pradesh 
 Debagarh, ort, Odisha, 

Robotskapade Indienförgreningar